Nazwisko Goldflam może odnosić się do następujących osób:
 Arnošt Goldflam  (ur. 1946) – czeski pisarz
 Samuel Goldflam (1852-1932) – polski neurolog, opisał objaw Goldflama